

Carriera 
Ha giocato nella massima serie svizzera.

Collegamenti esterni